Альфара-де-Карлес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эбре. Занимает площадь 63,9 км². Население — 398 человек (на 2010 год).

Население

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información general
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Таррагоны